Karl Töpfer oder Karl Toepfer ist der Name folgender Personen:

* Karl Töpfer (Schriftsteller) (Karl Friedrich Gustav Töpfer, auch Carl Töpfer; 1792–1871), deutscher Schauspieler und Schriftsteller 
 Karl Töpfer (Politiker) (1888–1967), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD) 
 Karl Töpfer (Kostümbildner) (auch Carl Töpfer), deutscher Kostümbildner und Schauspieler 
 Karl Eric Toepfer (* 1948), Theaterwissenschaftler